Un plan de reprise d'activité (PRA) peut être :
 un plan de reprise d'activité propre à une entité ;
 un plan de reprise d'activité (informatique) propre à l'informatique d'une entité.